

События 
 Консулы Гай Фабриций Лусцин (ум. после 275) (плебей) и Квинт Эмилий Пап (патриций).
 Полная победа римлян у Вадимонского озера над галлами и этрусками. По миру римляне удержали область сенонов. Окончательное завоевание римлянами Этрурии. Римское войско Фабриция разбивает луканов и оттесняет их от Фурий. Мир с луканцами, ближайшие к ним греческие города приняли к себе римские гарнизоны.
 Римляне отправили флот в колонии на Адриатике, который зашёл в Тарент (в нарушение старого договора, по которому римляне обязались не посылать кораблей восточнее Лакинского мыса). Тарентийцы нападают на римские военные суда, перебили или продали в рабство экипаж, двигаются к Фуриям и изгоняют оттуда римский гарнизон. Начало войны Рима против Тарента, луканов и мессинов. Победы римлян.
 Селевк начал войну с Лисимахом. Он сделал Антиоха правителем внутренних областей державы.
 Конец 280-х годов — Птолемей Филадельф убил своего брата Аргея, будто бы посягавшего на его жизнь. Он перевёз прах Александра из Мемфиса в Александрию. Птолемей убил другого брата, сына Эвридики, заметив, что тот побуждает жителей Кипра к отпадению от Египта. Своего родного брата Мага он сделал наместником Кирены.

См. также

Примечания